Horror vacui, concetto filosofico-scientifico.
Horror vacui, attitudine decorativa nell'arte e nell'arredamento.
Horror Vacui, album dei Linea 77
Horror vacui (Horror Vacui – Die Angst vor der Leere), film tedesco del 1984, diretto da Rosa von Praunheim.
 Horror Vacui, canzone dell'album No Comment del rapper Nitro

Pagine correlate 
Vuoto (filosofia)
Natura abhorret a vacuo
Horror